«Сон пожирателя гренок с сыром» () — американский короткометражный фильм в жанре фэнтези Уоллеса Маккатчена и Эдвина Портера. Экранизация одноименного комикса Уинзора Маккея..

Сюжет 
Герой фильма, объевшись гренок с сыром и изрядно нагрузившись вином, ложится спать. Ночью его преследуют кошмары.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1906 года
Национальный реестр фильмов